Хлаватце могу бити:

 Хлаватце (Табор), насељено мјесто у округу Табор, Јужночешки крај, Чешка Република
 Хлаватце (Чешке Будјејовице), насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република